Charles Gouraud (1823-1876), homme de lettres, économiste, historien et essayiste français.
 François Fauvel-Gouraud (1808-1847), ingénieur français ;
  (1842–1912), officier américain, fils du précédent ;
 Henri Gouraud (1867-1946), général français ;
 Henri Gouraud, informaticien ;
 Jean-Louis Gouraud, écrivain et éditeur ;
 Marie-Michel Gouraud (1905-1991), général français ;
  (1884-1962), général français ;
 Xavier Gouraud (1936-), général français.